Regno Unito
 Silverdale – parrocchia civile del Lancashire
 Silverdale – parrocchia civile dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
 Silverdale – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 Silverdale – census-designated place della Contea di Kitsap, Washington
 Sudafrica
 Silverdale – città della Municipalità locale di Buffalo City